Flory est un prénom masculin et féminin, ainsi qu'un patronyme.

Prénom 
 Flory Van Donck, golfeur belge.

Patronyme 
 Charles Flory (1890-1981), homme politique français, frère de Jean Flory.
  (1951-), violoniste française.
 Jean Flory (1886-1949), prêtre catholique français, frère de Charles Flory.
 Jean-Claude Flory (1966-), homme politique français.
 Paul John Flory (1910-1985), chimiste américain.
 Régine Flory (1890-1926), actrice de théâtre française.
 Scott Flory (1976-), joueur de football canadien.
  (1992-), acteur américain.
 Véra Flory (1907-2006), actrice française.

Homonymie de prénom